Михаил Тихонович Кузнецов (1925-1944) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Михаил Кузнецов родился 29 января 1925 года в деревне Большое Гридино (ныне — Егорьевский район Московской области). Окончил восемь классов школы. В январе 1943 года Кузнецов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1944 году он окончил Московское пехотное училище. С февраля 1944 года — на фронтах Великой Отечественной войны, командовал взводом 1122-го стрелкового полка 334-й стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта. Отличился во время освобождения Витебской области Белорусской ССР.

23 июня 1944 года взвод Кузнецова ворвался в немецкую траншею и захватил её. Кузнецов лично уничтожил 3 вражеских солдата. Преследуя отходящего противника, взвод вышел к Западной Двине. 25 июня он переправился через реку в районе деревни Теребетовка Бешенковичского района и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу. В том бою Кузнецов лично уничтожил вражескую пулемётную точку, а бойцы его взвода — около 50 солдат и офицеров противника, захватили 2 автомашины и 3 артиллерийских орудия. В боях за расширение плацдарма Кузнецов погиб. Похоронен в братской могиле в деревне Дуброва Витебской области Белоруссии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за «образцовое выполнение заданий командования с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» лейтенант Михаил Кузнецов посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина и Отечественной войны 1-й степени.

Литература 
 
 Богатыри земли рязанской. Часть 1. Биобиблиографический указатель. — Рязань, 2005.
 Кузнецов Михаил Тихонович: [биогр. справка] // Герои Советского Союза: крат. биогр. слов.: в 2 т. / пред. редкол. И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1987. — Т. I. — C. 803.
 Шолохов А. Битва на Двине / А. Шолохов // Знамя труда, Егорьевск. — 1947. — 11 марта.
 60 шагов к победе // Шаги в бессмертие. — М.: Моск. рабочий, 1965. — Вкладка между с. 128—129.
 Могалькой А. Егорьевцы в литературе / А. Могалькой // Знамя труда, Егорьевск. — 1973. — 16 мая. — (Поиски и находки).
 Паркин П. Дорогой мужества / П. Паркин // Подвиг: героико-патриот. лит.-художт. альм. / редкол.: В. Г. Верстаков.- М.: Молодая гвардия, 1990. — Вып. 36. — С. 187—197.
 Бурмистров В. И. Кузнецов М. Т. / В. И. Бурмистров // Егорьевцы в годы Великой Отечественной войны. — М., 1993. — С. 56.

Примечания 

Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Витебской области